Jméno a příjmení František Uher má více nositelů:

 František Uher (1825–1870) – český právník a poslanec, ztvárněný ve filmu Batalion
 František z Uher – polský františkán a iluminátor knih (kolem 1500)
 František Uher (jazykovědec) (* 1931) – český jazykovědec, slavista a pedagog